Mattia Valoti (* 6. září 1993, Vicenza, Itálie) je italský fotbalista, který hraje na postu záložníka v italském klubu AC Monza.

Přestupy 
 z UC AlbinoLeffe do Hellas Verona FC zadarmo
 z Hellas Verona FC do S.P.A.L. za 3 000 000 Euro

Statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Narození v roce 1993
Žijící lidé
Italští fotbalisté
Muži
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Hellas Verona
Fotbalisté UC AlbinoLeffe
Narození 6. září
Narození ve Vicenze